Алекса́ндр Афана́сьевич Григо́рьев (8 сентября  — 26 апреля 2004, Волжский, Россия) — советский футболист, полузащитник и защитник. Мастер спорта СССР.

Карьера 
В футбол начал играть в заводской сталинградской команде «Металлург». Перед сезоном 1940 перебрался в сталинградский «Трактор». В главной сталинградской команде провёл 9 сезонов, за которые в чемпионатах провёл 173 матча, в которых забил 4 гола.

15 октября 1945 года награждён знаком «Отличник социалистического соревнования Наркомтанкпрома».

По окончании карьеры игрока, работал тренером и футбольным судьёй.

Статистика

Клубная 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых возможно больше указанных.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Металлург» Сталинград
Игроки ФК «Ротор»
Мастера спорта СССР
Футбольные судьи СССР